Блаунтсвил има више значења:
 Блаунтсвил (Алабама)
 Блаунтсвил (Индијана)